Села:
 Доброводи — Тернопільська область, Збаразький район
 Доброводи — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район
 Доброводи — Черкаська область, Уманський район
Протомісто:
 Доброводи — поселення-протомісто трипільської культури (етап СІ, томашівська група) IV тисячоліття до н. е., розташоване поблизу села Доброводи Уманського району Черкаської області